

Anno 
 10 o 10 a.C.

Automobili 
 Rover 10 – modello d'autovettura

Cinema
 10 – film del 1979 diretto da Blake Edwards
 10 – film del 2002 diretto da Abbas Kiarostami

Matematica 
 10 – numero naturale

Musica 
 10 – album dei The Stranglers del 1990
 10 – album dei Wet Wet Wet del 1997
 10 – album degli Enuff Z'nuff del 2000
 10 – album di LL Cool J del 2002
 10 – album di Midge Ure del 2008
 10 – album dei Linea 77 del 2010
 10 – singolo delle SixBomb del 2016
 10 – album di Alessandra Amoroso del 2018
 10 – album dei New Kids on the Block del 2013
 10 – album di Spice del 2021
 #10 – album dei The Guess Who del 1973
 Dieci – singolo di Annalisa del 2021